La Coppa del Re 1998 è stata la 62ª Coppa del Re di pallacanestro maschile.

Tabellone

Finale

Voci correlate 
 Liga ACB 1997-1998

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 1998
Coppa del Re di pallacanestro maschile
Competizioni sportive a Valladolid